Ипек Шеноглу (; родилась 8 июня 1979 года в Эскишехире, Турция) — турецкая теннисистка; победительница 23 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ипек — одна из двух детей Догана и Селмы Шеноглу. У неё есть брат Барис.

Турчанка в теннисе с 4 лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (2)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (44)

Победы (21)

Поражения (23)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Турции